100 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XIX Igrzysk Olimpijskich w Meksyku. Eliminacje i półfinały odbyły się 18 października, a finał 19 października 1968 roku.

Podium w tej konkurencji zostało zdominowane przez Amerykanki. Zwyciężczynią wyścigu finałowego została Jan Henne (1:00,0), która jako pierwsza reprezentantka Stanów Zjednoczonych od 36 lat zdobyła na tym dystansie złoto. Susan Pedersen i Linda Gustavson uzyskały czas 1:00,3. Remis rozstrzygnęli sędziowie, przyznając Pedersen srebro, podczas gdy Gustavson otrzymała brązowy medal.

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Półfinał 3

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

K